Phaeosporis är ett släkte av svampar. Phaeosporis ingår i ordningen Sordariales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phaeosporis